Terrell megye (Georgia)
Terrell megye (Texas)